Bălăceanu se poate referi la:

Persoane 
 Familia boierească Bălăceanu
 Ion Bălăceanu, politician român, ministru de externe
 Constantin Bălăceanu-Stolnici, om de știință și neurolog român

Localități 
 Bălăceanu, localitate din județul Buzău
 Comuna Bălăceanu, unitate teritorial-administrativă din județul Buzău
 Vechea denumire a localității Miorița, Constanța

Vezi și 
 Bălan (dezambiguizare)
 Bălănești (dezambiguizare)

 Bălăcița, sat în județul Mehedinți, România
 Bălăcești, sat în județul Gorj, România
 Bălăceana, sat în județul Suceava, România
 Bălăceanca, sat în județul Ilfov, România

Lectură suplimentară 
 Saga Bălăcenilor: șapte secole de istorie, Constantin Bălăceanu-Stolnici, Editura Vitruviu, 2000

Nume de familie românești
Toponime românești